Мира́ж
 Мираж — оптическое явление в атмосфере, иллюзия.
 Мираж — отбор яиц во время инкубации путем просвечивания через овоскоп с целью изъятия непригодных для инкубирования.

 В искусстве
 «» — песенный цикл Габриеля Форе ().
 «Миражи» — балет Сержа Лифаря на музыку Анри Соге, сценарий и оформление Кассандра ().

 В кинематографе
 «» — немой фильм Артура Рука (Великобритания, 1920).
 «» — фильм Эдварда Дмитрыка с Грегори Пеком в главной роли (США, 1965).
 «Мираж» — трёхсерийный детектив Алоиза Бренча по роману Джеймса Х. Чейза «Весь мир в кармане» (СССР, 1983).
 «Мираж» — криминальная драма Карла Колперта (США, 1991).
 «Мираж» (фильм, 1992) — фильм Жан-Клода Гиге по новелле Т. Манна «Чёрный лебедь», по сюжету перенесённый в более позднее послевоенное время.
 «Мираж» — фильм пр-ва Армении (1994).
 «Мираж» — фильм Тиграна Кеосаяна (Россия, 2008).
 Мираж — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров».

 В литературе
 Мираж (роман) — остросюжетный политический роман, изданный в СССР под псевдонимом Василий Иванович Викторов

 В поп-музыке
 «» — британская музыкальная группа 1960-х годов, игравшая в жанре психоделического попа.
 «Мираж» — российская музыкальная группа, образованная в 1986 году.

 В технике
 «Мираж» — серия сверхзвуковых самолётов, разработанных французской компанией Dassault Aviation.
 «Мираж» — военный ракетный корабль Черноморского флота России, построенный в 1986 году.
 «Мираж» — российский патрульный катер, выпускаемый с конца 1990-х годов.

 Другое
 «» — гостиничный комплекс и казино в Лас-Вегасе, открытый в 1989 году.

См. также